Суперкубок Испании по футболу 2013 года () — 30-й розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного мини-турнира, в котором встречаются чемпион Примеры и обладатель Кубка Испании прошедшего сезона. Матчи состоятся 21 августа и 28 августа 2013 года на стадионах «Висенте Кальдерон» в Мадриде и «Камп Ноу» в Барселоне. В них встречались победитель Примеры сезона 2012/13 «Барселона» и обладатель Кубка Испании сезона 2012/13 «Атлетико Мадрид».

Первый матч состоялся 21 августа на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершился ничьей — 1:1.

Ответный матч состоялся 28 августа на стадионе «Камп Ноу» и также завершился ничейным результатом — 0:0.

По сумме двух встреч (1:1) победила и завоевала Суперкубок Испании по футболу каталонская Барселона, забив больше голов на выезде.

Отчёт о матчах

Первый матч

Второй матч

См. также 
 Чемпионат Испании по футболу 2012/2013
 Кубок Испании по футболу 2012/2013
 ФК «Барселона» в сезоне 2012/2013
 ФК «Атлетико Мадрид» в сезоне 2012/2013

Суперкубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 2013 году
Август 2013 года
События 21 августа
Спортивные соревнования в Мадриде
События 28 августа
Спортивные соревнования в Барселоне
Спорт в Испании в 2013 году